Das Canon-FD-Bajonett ist die dritte Generation des R-Bajonetts, ein Objektivanschluss für Kleinbild-Spiegelreflexkameras von Canon. Es fügt der zweiten Generation, dem FL-Bajonett, Übertragungselemente hinzu, welche TTL-Belichtungsmessung mit offener Blende sowie Blendenautomatik und Programmautomatik ermöglichen. Von unbedeutenden Ausnahmen abgesehen gibt es mit dem FD-Bajonett nur Objektive mit manueller Entfernungseinstellung.

FD-Bajonett

Zeitraum 
Das FD-Bajonett wurde im März 1971 vorgestellt und im März 1987 vom heute noch aktuellen und mit ihm inkompatiblen EF-Bajonett abgelöst. Als letzte Kamera für das FD-System erschien 1990 die Canon T60.

Konstruktion 
Das FD-Bajonett entspricht dem FL-Bajonett und ist mit ihm kompatibel. Es wurden ein Blendensimulator hinzugefügt sowie drei Kontaktstifte, zwei unbewegliche und ein beweglicher.

Blendensimulator 
Der Blendensimulator ist ein Hebel, der sich bei angesetztem Objektiv in Kamera-Blickrichtung links vom Spiegel befindet. Er erlaubt Offenblendmessung und Blenden- wie auch Programmautomatik.

Für die Offenblendmessung bewegt sich der Simulator abhängig von der am Objektiv eingestellten Blende in eine bestimmte Position, die ein kameraseitiger Hebel auf den Belichtungsmesser überträgt. Mit dieser Information kann die bei offener Blende erfolgte Belichtungsmessung auf die eingestellte Blende umgerechnet werden.

Für die Blenden- und Programmautomatik funktioniert die Übertragung in umgekehrter Richtung. Beim Drücken des Auslösers bewegt zuerst ein kameraseitiger Hebel den Blendensimulator in die gewünschte Position und dann blendet das Objektiv auf den vorgewählten Wert ab. Die Kameras A-1 und T-90 verwenden die Blendenübertragung auch für die Zeitautomatik, dabei wird die Blende an der Kamera eingestellt.

Kontaktstift für die Lichtstärke 
Die Offenblendmessung benötigt die Lichtstärke des Objektivs, evtl. mit einem Korrekturfaktor versehen. Diese übermittelt ein Kontaktstift mit seiner Länge. Er befindet sich in Kamerablickrichtung unten links, also zwischen Springblendenhebel und Blendensimulator.

Automatik-Kontaktstift 
Für die Blenden- oder Programmautomatik haben die Blendenringe der FD-Objektive eine zusätzliche Position. In dieser überträgt die Kamera den Blendenwert über den Blendensimulator an das Objektiv. Die Kamera bekommt die Information, dass der Blendenring auf Automatik steht, über einen Kontaktstift mitgeteilt, der sich in eine Bohrung des kameraseitigen Bajonetts schiebt. Diese Bohrung befindet sich in Kamerablickrichtung rechts etwas unterhalb der Mitte. An Kameras ohne diese Bohrung darf das Objektiv nicht in Automatikstellung angesetzt werden. Dies sind alle Kameras mit Nachführbelichtung ausgenommen die F-1. In Automatikstellung kann die Abblendtaste zur Schärfentiefenkontrolle an der Kamera nicht gedrückt werden. AV-1 und AL-1 besitzen die Bohrung, können aber in der Automatikstellung des Objektivs nicht arbeiten.

Unbelegter Kontaktstift 
Der zweite unbewegliche Kontaktstift blieb bis zum Ende des FD-Systems ungenutzt. Er war für zukünftige Funktionen reserviert und befindet sich in Kamerablickrichtung rechts vom Spiegel, also gegenüber dem Blendensimulator.

CAT-Blitzautomatik 

Einige Objektive haben vorne am Entfernungseinstellring eine Nase, mit der die eingestellte Entfernung an einen Blitzkupplungsring (Flash Auto Ring) übertragen wird. Dieser wandelt sie per Potentiometer in ein elektrisches Signal um, das ans Blitzgerät übermittelt wird. Dieses CAT-System (Canon Automatic Tuning) funktioniert mit den Kameras F-1, FTb und EF in Kombination mit dem Blitzgerät 133 D. Der Blitzkupplungsring wird auf die Kupplung für die Gegenlichtblende aufgesetzt und muss mit einem Hebel auf das Objektiv eingestellt werden. Die Versionen A2 und B2 kamen später heraus und können auch mit Makroobjektiven zusammenarbeiten.

Folgende Objektive sind für CAT vorgesehen:
 FD 35 mm f/2 (Blitzkupplungsring A, A2, B oder B2)
 FD 35 mm f/3,5 (Blitzkupplungsring A, A2, B oder B2)
 FD 50 mm f/1,4 (Blitzkupplungsring B oder B2)
 FD 50 mm f/1,8 (Blitzkupplungsring A oder A2)
 FD 50 mm f/3,5 Makro (Blitzkupplungsring A2 oder B2)

Modifikationen 
Mit dem Übergang von verchromten auf schwarze Filtergewinde im Sommer 1973 modifizierte Canon das Bajonett ein wenig. Bei der alten Ausführung kann man den Überwurfring eines nicht angesetzten Objektivs frei bewegen, bei der neuen ist er eingerastet. Setzt man ein Objektiv der neuen Ausführung an die Kamera an, dann dreht sich der Ring durch Federkraft etwas, so dass das Objektiv nicht mehr abfallen kann. Bei eingerastetem Ring ist auch der Abblendhebel in seiner Ruhestellung arretiert. Um ihn manuell zu bewegen, muss man den Ring bei aufgesetzten Objektivdeckel ein klein wenig drehen, so dass der Deckel sich gerade noch abnehmen lässt.

Zu den Modifikationen gehört auch eine Verriegelungstaste am Blendenring für die Automatikposition.

Kameras 
Für das FD-System stellte Canon folgende Kameras der F-, A- und T-Serie vor:
 1970: F-1 (Nachführmessung, Blendenautomatik mit Sucher EE)
 1971: FTb (Nachführmessung)
 1973: EF (Blendenautomatik)
 1974: TLb / TX (Nachführmessung)
 1976: AE-1 (Blendenautomatik)
 1976: AT-1 (Nachführmessung)
 1978: A-1 (Blenden-, Zeit- und Programmautomatik)
 1979: AV-1 (Zeitautomatik mit Blendeneinstellung am Objektiv)
 1981: New F-1 (Nachführmessung; mit Zubehör: Blendenautomatik, Zeitautomatik mit Blendeneinstellung am Objektiv)
 1981: AE-1 Program (Blenden- und Programmautomatik)
 1982: AL-1 (Zeitautomatik mit Blendeneinstellung am Objektiv)
 1983: T50 (Programmautomatik)
 1984: T70 (Blenden- und Programmautomatik)
 1985: T80 (Programm- und eingeschränkte Blendenautomatik)
 1986: T90 (Blenden-, Zeit- und Programmautomatik)
 1990: T60 (Zeitautomatik mit Blendeneinstellung am Objektiv)

FD

FD-Objektive 
Die Tabelle enthält die FD-Objektive mit der alten Version des FD-Bajonetts mit dem silberfarbenen Klemmring:

Tabelle mit den FD-Zoomobjektiven mit der alten Version des FD-Bajonetts:

Die drei Telekonverter wurden erst nach der Einführung des neuen FD-Bajonetts vorgestellt, haben aber trotzdem die alte Variante mit chromfarbenem Klemmring:

New FD 

Im Juni 1979 stellte Canon das modifizierte Bajonett New FD vor, welches aber keine zusätzliche Funktionen bietet, sondern lediglich die Handhabung verändert. Hier gibt es den silberfarbenen Klemmring nicht mehr, sondern es muss wie bei anderen Marken das ganze Objektiv gedreht werden, um es an der Kamera zu verriegeln. Die Auflagefläche mit den Übertragungselementen ist im Objektiv drehbar gelagert, so dass sie beim Verriegeln sich gegen die Kamera nicht dreht. Außerdem gibt es eine Entriegelungstaste am Objektiv, die bei angesetztem Objektiv einrastet und zum Abnehmen gedrückt werden muss.

Die bisherigen FD-Objektive wurden häufig, aber nicht offiziell, mit dem Zusatz Chromring oder Klemmring (engl. Bracket Mount) bezeichnet. Das Tilt-und-Shift-Objektiv, die Telekonverter und Zwischenringe wurden nicht auf die neue Ausführung umgestellt, zumeist ebenso die FD-Objektive von Fremdherstellern. Die neue Version wird inoffiziell oft mit dem Kürzel nFD oder FDn bezeichnet.

Die New FD-Objektive arbeiten nicht mehr mit dem CAT-Blitzsystem zusammen.

New FD Objektive 
Tabelle mit den nFD-Objektiven fester Brennweite:

nFD-Zoomobjektive:

Autofocus-Objektiv 
Für das FD-System gab es mit dem Zoom FD 35-70 mm f/4 AF bereits ein Autofokus-Objektiv. Seine Scharfeinstellung arbeitet mit einer eigenen Batterie und vollkommen unabhängig vom Kameragehäuse, so dass keine zusätzlichen Übertragungselemente erforderlich waren. Es erschien im Mai 1981 und fand keine größere Verbreitung. Es besitzt das gleiche optische System wie die entsprechende manuell zu fokussierende Variante.

Verbreitung 
Mit den extrem erfolgreichen Kameramodellen AE-1 und A-1 und so auch mit dem FD-Bajonett stieg Canon zum Marktführer bei den Amateurkameras auf.

AC-Bajonett (FD-Bajonett mit Autofokus-Übertragung)

Zeitraum 
Da es mit der Minolta 7000 schon eine Autofokus-Spiegelreflexkamera gab, das EOS-System sich aber noch in der Entwicklung befand, stellte Canon mit dem AC-Bajonett eine Übergangslösung bereit, die im April 1985 erschien und bereits im folgenden Jahr wieder eingestellt wurde.

Konstruktion 
Das AC-Bajonett ergänzt das FD-Bajonett um 6 elektrische Kontaktstifte am Objektiv, die in Kamerablickrichtung rechts vom Spiegel liegen. Genauso wie beim späteren EF-Bajonett handelt es sich um federnd gelagerte und vergoldete Stifte an der Kamera sowie ebenfalls vergoldete Kontaktflächen am Objektiv. Diese elektrische Verbindung erlaubt die Stromversorgung und die Ansteuerung einer Autofokus-Einheit in den Objektiven, welche sich seitlich des Linsensystems in der asymmetrisch geformten Objektivfassung befindet. Es wurden nur drei AC-Objektive gebaut:
 AC 50 mm f/1.8
 AC 35–70 mm f/3.5–4.5
 AC 75–200mm f/4.5
Die AC-Objektive können auch an die Kameras für das FD-Bajonett angeschlossen werden. Dann muss die Schärfe manuell eingestellt werden. Da die Objektive aber keinen Blendenring haben, können sie nur von Kameras mit Blenden- oder Programmautomatik abgeblendet werden.

Kamera 
Für die AC-Objektive gibt es mit der T-80 lediglich eine Kamera. Sie arbeitet auch mit den FD-Objektiven zusammen.

Galerie

Literatur 
 Günter Richter: Das Canon-Reflex-System. Verlag Laterna Magica, München 1978. ISBN 3-87467-118-6.
 Günter Richter: Canon F-1. Heering-Verlag, Seebruck am Chiemsee 1977, ISBN 3-7763-3341-3.

Weblinks 

 Komplette Übersicht über alle neueren FD-Objektive
 Photography in Malaysia umfassende Datenbank zum Canon-FD-System (engl.)
 Canon FD FAQ
 Camera-Museum mit Canon-R und FL-Objektiven
 Umfangreiche Canonflex-Seite (Canon-R)
 Datenbank mit manuellen Festbrennweiten

Einzelnachweise 

Canon-Objektiv
Canon FD-Bajonett